А́нна Луи́за Фрил (, род. 12 июля 1976, Рочдейл, Англия) — английская актриса.

Биография 
Анна Фрил родилась в Рочдейле, 12 июля 1976 года. Её отец имеет ирландское происхождение. Анна Фрил дебютировала в качестве актрисы в 1991 году, снявшись в нескольких эпизодах британского телесериала .

В 2008 году, за роль в телесериале «Мёртвые до востребования», Анна Фрил была номинирована на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в телесериале — комедия или мюзикл».

Личная жизнь 
В 2001 году Фрил начала встречаться с актёром Дэвидом Тьюлисом. 9 июля 2005 года у них родилась дочь, Грейси Эллен Мэри Фрил. В декабре 2010 года Фрил и Тьюлис объявили о расставании.

С 2011 по 2014 год Фрил встречалась с валлийским актёром Рисом Ивансом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты международной премии «Эмми»
Киноактрисы Великобритании